European League Against Rheumatism, Evropská liga proti revmatismu (EULAR). Mezinárodní odborná společnost revmatologů. Vydává doporučené postupy léčby v oboru revmatologie.

Externí odkazy 
 EULAR

Mezinárodní organizace
Profesní sdružení
Revmatologie